Farkas Anna (1959) edző
 Farkas Anna (1964) kosárlabdázó
 Farkas Anna (1971) Ferenczy Noémi- és Aranyrajzszög díjas tervezőgrafikus-művész, F. Györffy Anna unokája
 Farkas Anna (?) operaénekes
•hasonló nevűek
 Farkas Anna Lili (1955) erdélyi magyar politikus (RMDSZ)
 Farkas Anny (1920) Jászay Mari-díjas színésznő